Sweepers  (br: Campo Minado) é um filme de ação de 1998 estrelado por Dolph Lundgren, com Bruce Payne, Claire Stansfield, Fats Bookholane e Ian Roberts.

Sinopse 

Filme de ação com tema sobre os campos minados de Angola gerados pela Guerra Civil Angolana que ocorreu no país, conflito armado este que durou de 1975 a 2002 e envolveu guerrilheiros do MPLA, UNITA e FNLA. Estes campos minados tornaram-se mundialmente notórios pelo fato de serem combatidos pela princesa Diana antes de morrer.

Dolph Lundgren interpreta Christian Erickson, um soldado especializado no desarmamento das minas e marcado pela morte do filho em um desses territórios. O trabalho de Christian não pode parar, e logo ele é procurado por Michelle (Clarie Stansfield), expert do esquadrão anti-bombas, enviada a Angola para desvendar os mistérios em torno de um novo armamento. A novidade tecnológica, chamada A-6, acaba de ser utilizada em um atentado a um senador nos EUA.

Juntos, Christian e Michelle vão descobrir que há muito mais por trás de toda essa violência. Há mais ganância, dinheiro e poder.

Filmes dos Estados Unidos de 1998
Filmes de ação
Filmes dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa